Michel Delacroix ist der Name folgender Personen:

* Michel Delacroix (Künstler) (* 1933), französischer Künstler
 Michel Delacroix (Politiker), belgischer Politiker (FN)